Daria Snigur era la campionessa in carica, ma non ha preso parte a questa edizione per superamento del limite d'età.

In finale Ane Mintegi del Olmo ha sconfitto Nastasja Mariana Schunk con il punteggio di 2–6, 6–4, 6–1

Teste di serie 

  Victoria Jiménez Kasintseva (semifinale)
  Alex Eala (secondo turno)
  Diana Shnaider (primo turno)
  Polina Kudermetova (secondo turno)
  Océane Babel (secondo turno)
  Kristina Dmitruk (quarti di finale)
  Alexandra Yepifanova (secondo turno)
  Linda Fruhvirtová (semifinale)

  Madison Sieg (primo turno)
  Elvina Kalieva (secondo turno)
  Priska Madelyn Nugroho (secondo turno)
  Dana Guzmán (primo turno)
  Matilda Mutavdzic (terzo turno)
  Michaela Laki (primo turno)
  Mara Guth (quarti di finale)
  Julia García (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Torneo di Wimbledon 2021